Gore so lahko:

 Gore, geografski pojav

Geografsko ime 

 Gore, občina Hrastnik
 Gore, občina Idrija

Lastno ime 
Ime
 Gore Verbinski (*1964), ameriški režiser
 Gore Vidal (1925–2012), ameriški pisatelj

Priimek
 Al Gore (*1948), ameriški politik
 Arthur Gore (tenisač) (1868–1928), britanski tenisač